Stephens é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Stephens (Geórgia)
 Condado de Stephens (Oklahoma)
 Condado de Stephens (Texas)

Ver também 
 Condado de Stevens

Desambiguações de topônimos